Douglas »Doug« Allan Hicks, kanadski hokejist, * 28. maj 1955, Cold Lake, Alberta, Kanada.

Hicks je kariero začel pri klubu Flin Flon Bombers v ligi WCHL, leta 1974 je bil kot 6. izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota North Stars, za katerega je zaigral v sezoni 1974/75. V ligi NHL, kjer je igral tudi za klube Chicago Blackhawks, Edmonton Oilers in Washington Capitals, je odigral 561 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 37 golov in 131 podaj, ter osemnajst tekem končnice, na katerih je dosegel en gol in dve podaji. V zadnjem delu kariere je igral v Evropi, po sezono v nemški ligi za Kölner Haie in švicarski ligi za EHC Chur ter dve sezoni za EC Salzburg v avstrijski ligi, kariero pa je končal po sezoni 1988/89 v jugoslovanski ligi za HK Jesenice.

Pregled kariere

|-
| Flin Flon Bombers
| WCHL
| 71/72
|
| 50
| 1
| 4
| 5
|
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Flin Flon Bombers
| WCHL
| 72/73
|
| 65
| 14
| 35
| 49
|
| 106
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Flin Flon Bombers
| WCHL
| 73/74
|
| 68
| 13
| 48
| 61
|
| 102
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 74/75
|
| 80
| 6
| 12
| 18
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 75/76
|
| 80
| 5
| 13
| 18
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 76/77
|
| 79
| 5
| 14
| 19
|
| 68
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 7
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 77/78
|
| 61
| 2
| 9
| 11
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 77/78
|
| 13
| 1
| 7
| 8
|
| 2
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 78/79
|
| 44
| 1
| 8
| 9
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Brunswick Hawks
| AHL
| 78/79
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Black Hawks
| CHL
| 78/79
|
| 16
| 1
| 10
| 11
|
| 60
|
| 9
| 3
| 6
| 9
|
| 11
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 79/80
|
| 78
| 9
| 31
| 40
|
| 52
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 80/81
|
| 59
| 5
| 16
| 21
|
| 76
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 81/82
|
| 49
| 3
| 20
| 23
|
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 81/82
|
| 12
| 0
| 1
| 1
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 82/83
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 82/83
|
| 75
| 2
| 35
| 37
|
| 44
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 84/85
|
| 36
| 10
| 26
| 36
|
| 44
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 25
|-
| EC Salzburg
| Avstrijska liga
| 86/87
|
| 22
| 6
| 17
| 23
|
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Chur
| Švicarska liga
| 86/87
|
| 13
| 1
| 7
| 8
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Salzburg
| Avstrijska liga
| 87/88
|
| 33
| 4
| 21
| 25
|
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
| 25
| 10
| 11
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 970
| bgcolor="#7FFF00" | 99
| bgcolor="#7FFF00" | 346
| bgcolor="#7FFF00" | 445
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1023
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 51
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Viri 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1974
Hokejisti Flin Flon Bombers
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti New Brunswick Hawks
Hokejisti Dallas Black Hawks
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti EHC Chur
Hokejisti HK Jesenice